Kłęby – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Golczewo 
 Kłęby – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Warnice
 Kłęby – zlikwidowany przystanek gryfickiej kolei wąskotorowej w Kłębach, w województwie zachodniopomorskim